Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел; ) — незаконный вылов биоресурсов в промышленных масштабах. Является проблемой международного уровня. Объём ННН-промысла оценивается на уровне до 30 % от общего промышленного вылова отдельных видов рыб ценных пород. Для уменьшения объёмов ННН-промысла ФАО разработала Международный план действий (МПД-ННН). "Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла" ратифицировано Государственной Думой РФ 8 декабря 2020 года, и вступило в силу для РФ 8 марта 2021 года

Определение 
Незаконный промысел — вылов водных биоресурсов с нарушением законодательства. Может происходить как в прибрежных водах, находящихся под юрисдикцией того или иного государства так и в открытом море, которое регулируется региональными рыбохозяйственными организациями.

Несообщаемый промысел — вылов биоресурсов, о котором не сообщается соответствующему национальному органу, что является нарушением действующих законодательных норм.

Нерегулируемый промысел — ведётся судами без национальной принадлежности или находящимися под флагом страны, не являющейся участником региональных рыбохозяйственных организаций.

Причины и условия 
Причины ННН-промысла аналогичны тем, которые стоят за многими другими видами международной . Например, высокая рыночная цена на продукцию из водных биоресурсов.

Успех ННН-промысла зачастую объясняется неспособностью некоторых стран обеспечивать соблюдение национальных и международных законов (например, из-за недостатка ресурсов или коррупции). Другой движущей силой ННН-промысла является неспособность ряда государств следить за судами в своих регистрах, что, в свою очередь, создаёт стимул для пиратов регистрироваться под этими удобными флагами. В результате незаконный промысел даёт высокую доходность, что привлекает организованную преступность.

См. также 
 Общество охраны морской фауны

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел
 The hunt for the fish pirates who exploit the sea, BBC, 5.06.2020
 

Экологическое право
Браконьерство